Tester steht für:

 allgemein jemanden, der einen Test durchführt
 jemanden, der Programme testet, siehe Softwaretest
 Testkäufer in Geschäften, Hotels oder Restaurants
 anonymen Tester im Dienstleistungssektor, siehe Servicetest
 Testflakon, eine Probepackung für Parfüm

Tester ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Tester (1895–1944), britischer politischer Aktivist (British Union of Facists)
 Christian Tester (1850–1918), Schweizer reformierter Geistlicher und Schriftsteller
 Jon Tester (* 1956), amerikanischer Politiker und Senator
 Ralph Tester (1902–1998), britischer Linguist und Offizier

Sonstiges:
 Tester-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Teste (Begriffsklärung)